Лига звёзд Катара 2011/2012 () —
39-й сезон чемпионата Катара по футболу. Чемпионский титул смог защитить клуб «Лехвия». Сезон начался 1 сентября 2011 года и закончился 13 апреля 2012 года.

По итогам прошлого сезона во Второй дивизион вылетел «Ас-Сайлия». Лигу пополнил клуб «Аль-Джаиш».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Катара на сайте soccerway.com
 Чемпионат Катара на сайте goalzz.com

2011/2012
Катар
Спорт в Катаре в 2011 году
Спорт в Катаре в 2012 году